Sienicki – polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 1640 osób
 Sienicki – herb szlachecki

Osoby o nazwisku Sienicki:
 Mikołaj Sienicki (ok. 1521-1583) – polityk polski, marszałek Sejmu
 Roman Sienicki (1918-1997) – polski lekkoatleta
 Jacek Sienicki (1928-2000) – polski malarz
 Jan Sienicki (zm. ok. 1611) – sekretarz króla Stefana Batorego, kasztelan chełmski, starosta tarnogórski
 Ludwik Sienicki (1677–1755) – polski wojskowy, zesłaniec na Syberię, pisarz
 Wiktor Sienicki (1909–1977) – generał major Armii Czerwonej, generał brygady Ludowego Wojska Polskiego

Zobacz też

Przypisy 

Polskie nazwiska